La specialità dei 200 metri piani femminili ai campionati africani di atletica leggera di Asaba 2018 si è svolta il 4 e 5 agosto allo Stadio Stephen Keshi.

Risultati

Batterie
Qualificazione: le prime 4 di ogni batteria (Q) ed i 4 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Vento:Gruppo 1: ? m/s, Gruppo 2: -0.5 m/s, Gruppo 3: -0.4 m/s, Gruppo 4: -0.3 m/s, Gruppo 5: ? m/s

Semifinali
Qualificazione: le prime 2 di ogni batteria (Q) ed i 2 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale.

Vento:Gruppo 1: +0.1 m/s, Gruppo 2: +0.2 m/s, Gruppo 3: +0.1 m/s

Finale
Vento: +0.1 m/s

Collegamenti esterni 
 Risultati

Campionati africani di atletica leggera 2018
200 metri piani ai campionati africani di atletica leggera